Кирья́т-Мо́цкин () — город в Израиле, один из пригородов Хайфы.

Расположен в долине Звулун, на северной прибрежной равнине, южнее города Акко.

На западе граничит с городами Кирьят- Шмуэль Кирьят- Хаим, Кирьят- Ям. На востоке отделён дорогой 4 от города Кирьят- Бялик.

Назван по имени Лейба Моцкина, одного из основателей Всемирного сионистского конгресса.В 2017 году город победил в конкурсе израильских городов по двум номинациям: «Лучший город для проживания», «Самый красивый город». Площадь — около  дунамов (377,8 га), население —  жителей (на 2020 год).

В городе 8 начальных школ, 2 средние школы, технологическая гимназия.

История 
В 1933 году Еврейский национальный фонд выделил площадь под застройку, в 1934 году в долине Звулун к северу от Хайфы был заложен краеугольный камень выходцами из Польши.

В 1976 году получил статус города.

Во время Войны за независимость 17 марта 1948 года в пределах города произошёл бой бригады «Кармель» с арабским конвоем. На месте боя был возведён "Памятник конвоя", один из многочисленных памятников Израиля, за участие в этом бою Эмануэль Ландау (посмертно) и Авраам Авигдоров были награждены званием Герой Израиля.

Население

Культура 
В Кирьят-Моцкине родился известный музыкальный продюсер , прославившийся работой с самым популярным музыкальным дуэтом Израиля (с 2015 года) Статик и Бен Эль Тавори.

Примечания

Ссылки 
 

Города Израиля
Кирьят-Моцкин